Bertha est un prénom, variante de Berthe ;
 Bertha est une variante du nom de Berchta, une fée du folklore germanique ;
 Bertha, chanson de Grateful Dead ;
 la Bertha est un ancien navire de dragage (1844) pour enlever la vase du port de Bridgwater (Somerset, Angleterre) ;
 Bertha est le nom de plusieurs cyclones tropicaux ;
 « Bertha » et « La Grosse Bertha » sont les surnoms donnés par les Français aux canons de Paris (Pariser Kanonen) utilisés par l'armée allemande en 1918 ;
 Grosse Bertha (Dicke Bertha) est le surnom donné par les Allemands à une pièce d'artillerie de l'armée allemande utilisée à partir de 1914 ;
 La Grosse Bertha est un ancien hebdomadaire satirique français créé en 1990 ;
 la Grosse Bertha est le nom d'une bière triple dont la création a été payée par financement participatif ;
 La Grosse Bertha  est le surnom donné par les Suisses romands à un gros radar de contrôle routier transportable ;
 (154) Bertha est un astéroïde.

Toponyme 
 Bertha, ville américaine dans le Minnesota.

Voir aussi